Серебрянское водохранилище
 Серебрянское водохранилище (верхнее) — водохранилище на реке Воронья, площадь 556 км².
 Серебрянское водохранилище (нижнее) — водохранилище на реке Воронья, площадь 26 км².